Кульбаба — рід багаторічних трав'янистих рослин родини Айстрові (Asteraceae).

 Кульбаба лікарська, Кульбаба звичайна — багаторічна трав'яниста рослина родини Айстрові (Asteraceae).
 Кульбаба осіння — вид багаторічних трав'янистих рослин чагарникового типу помірного поясу роду Кульбаба родини Айстрові (Asteraceae).

Прізвище 

 Кульбаба Алла Анатоліївна ( 1968) — диригент, педагог, народна артистка України.

Фільми 
 «Кульбаба — товсті щоки» — анімаційний фільм 1971 року Творчого об'єднання художньої мультиплікації студії Київнаукфільм.
 «Кульбаба» — фільм 2011 року (Росія, Україна).

Музичні альбоми 
 «Жовта кульбаба» — п'ятий студійний альбом 2007 року українського вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: Сестри».

Інше 
 Кульбаба — псевдонім української телеведучої Валерії Крук

Див. також 
 Цвіт Кульбаби

Примітки